Sister Act est un film musical sorti en 1992.

Sister Act peut également faire référence à :
Sister Act - Music From the Original Motion Picture Soundtrack, la bande originale du film de 1992
Sister Act, acte 2, un film musical sorti en 1993, suite de Sister Act,
Sister Act: Back in the Habit - Songs from the Motion Picture Soundtrack, la bande originale du film de 1992
Sister Act, la comédie musicale adaptée du film original,
"The Sister Act", le titre original d'un épisode de la série Newport Beach,
"Sister Act", le titre original d'un épisode de Notre belle famille.